Zernick ist der Familienname folgender Personen:

 Helmuth Zernick (1913–1970), deutscher Violinist
 Rudolf Zernick (1929–1997), deutscher Chemieingenieur